Scottish Division One (1965/1966) – był to 69. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 25 sierpnia 1965 roku, a zakończył się 7 maja 1966. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Kilmarnock. Nowym mistrzem Szkocji został Celtic dla którego był to 22. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobyli Joe McBride i Alex Ferguson, którzy strzelili po 31 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do Division Two.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 RSSSF.com 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1965 w piłce nożnej
1966 w piłce nożnej